Тенис Мастърс Къп (англ. Tennis Masters Cup), или Мастърс Къп, а от 2009 г. Финали на световния тур на Асоциацията на професионалните тенисисти – АТП (англ. ATP World Tour Finals), е турнир по тенис за мъже, провеждан в края на всеки сезон. В него взимат участие осемте тенисисти на сингъл и осемте двойки с най-високи резултати през сезона. От 2017 г. финалния турнир се нарича Финали на Асоциацията на професионалните тенисисти – АТП (англ. ATP Finals)

Схема на турнира 
За разлика от останалите състезания в календара на АТП, финалния турнир не се провежда на принципа на преките елиминации. Осемте тенисисти са разделени в две групи по четирима и играят всеки срещу всеки. Двамата състезатели, класирали се на първите две места във всяка група, играят на полуфинали. Победителите от тях се срещат във финалния мач.

История 
Тенис Мастърс Къп е третата разновидност на шампионата, проведен за първи път през 1970 г. В началото той е бил известен просто като Мастърс, организиран от Международната тенис федерация. Турнирът Мастърс е бил замислен просто като шоутурнир, провеждан в края на всеки сезон, и не е носел точки за световната ранглиста. През 1990 г. Асоциацията на професионалните тенисисти поема организацията му, прекръствайки го на Световен шампионат на АТП Тур () по подобие на съществуващия и сега Шампионат на WTA Тур при жените). Турнирът вече носи точки и за световната ранглиста. Международната тенис федерация, която продължава да се занимава с организацията на турнирите от Големия шлем, създава свой турнир, известен като Купа на Големия шлем, в който се състезават 16-има тенисиста с най-добри показатели от турнирите от Големия шлем през сезона. През 1999 г. двете организации решават да преустановят провеждането на два еквивалентни турнира и създават Тенис Мастърс Къп, турнир, организиран и от двете организации, както и от комитетите по организация на турнирите от Големия шлем.

В продължение на години състезанието за двойки се провежда като отделен турнир една седмица след завършването на турнира на сингъл. Но в последно време те се провеждат заедно, на едно и също място.

Победители

Единично

Двойки

Вижте също 
 Шампионат на WTA Тур
 Турнири от сериите Мастърс (ATP World Tour Masters 1000)
 Турнири от сериите 500 (ATP World Tour 500)
 Турнири от сериите 250 (ATP World Tour 250)

Външни препратки 
   Официален сайт
  Информация за турнира в сайта на ATP 
  Информация за всички издания на турнира

ATP Тур
Турнири по тенис във Великобритания
Спорт в Лондон